Museum am Theaterplatz steht für
 Museum am Theaterplatz (Chemnitz)
 Museum am Theaterplatz (Weimar)